Ordina est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antonina Ordina (1962-), fondeuse suédoise.

Divers 
 Ordina, entreprise néerlandaise de services informatiques.